Рабо́чая у́лица — улица в историческом районе Адмиралтейская коса в центральной части Астрахани. Начинается от улицы Костина и идёт с северо-востока на юго-запад параллельно Волге и улице Бабёфа, пересекая улицу Грибоедова, Кольцовский переулок, и переулок Островского и заканчивается у безымянного проезда около школы № 45.

История 
До 1920 года улица называлась 2-й Адмиралтейской, затем на протяжении шестнадцати лет носила имя Одена, в 1936 году получила своё современное название.

Фотогалерея

Примечания 

Улицы Астрахани